Dominique Scheder (né en 1948), poète, chanteur, psychologue, musicien et écrivain vaudois.
Sophie Scheder (née en 1997), gymnaste allemande.